Прожектор — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.

Входит в состав Нюксенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Нюксенский сельсовет.

Расстояние до районного центра Нюксеницы по автодороге — 1 км.

По переписи 2002 года население — 47 человек (24 мужчины, 23 женщины). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Нюксенского района